Daniel Andersson (ur. 1972) – szwedzki piłkarz
 Daniel Andersson (ur. 1974) – szwedzki żużlowiec
 Daniel Andersson (ur. 1975) – szwedzki snowboardzista
 Daniel Andersson (ur. 1977) – szwedzki piłkarz